Pasodoble español puede referirse a:

 El pasodoble, una forma musical especialmente identificada con lo español:
 Como género musical para banda de música, militar en origen y extendido a las corridas de toros.
 Como baile.
 Como género de canción española, con letra; y cantado habitualmente por artistas folclóricas de forma similar a la copla, tonadilla, etc.
 La revista musical denominada Un Pasodoble Español (1970), de la artista folclórica Lolita Sevilla, que contenía un pasodoble de éxito: Cántame un pasodoble español, de Tony Leblanc. 
 El libro de poesía Pasodoble Español (libro de poesía), del argentino Emeterio Cerro (1992).

Notas